Дьяковская — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Дьяковская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Дьяковская — деревня в Харовском районе Вологодской области.

См. также 
 Дьяковская культура